Il campionato mondiale di Superbike 2008 è la ventunesima edizione del campionato mondiale Superbike.

Piloti partecipanti 

In questa stagione la Ducati introduce la nuova 1098 in sostituzione della 999 che viene affidata, nel team ufficiale Ducati Xerox, all'australiano Troy Bayliss e al suo nuovo compagno di squadra Michel Fabrizio. Sulla stessa moto, ma in versione non ufficiale, troviamo anche Lanzi, Smrž e i piloti del team Borciani: Rubén Xaus e Max Biaggi.

La Honda, perso il campione del mondo James Toseland, si affida all'ex pilota MotoGP Carlos Checa, al campione della SBK inglese Ryūichi Kiyonari e al vincitore del campionato mondiale Supersport del 2007, Kenan Sofuoğlu.

Nessun cambiamento in Yamaha con Corser e Haga, mentre in casa Alstare Suzuki si schierano due nuove moto per Nieto e Kagayama e un modello dell'anno precedente per il giovane tedesco Max Neukirchner.

La quarta casa giapponese, la Kawasaki, si affida al riconfermato Régis Laconi ed al rientrante Makoto Tamada.

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Calendario

Classifiche

Classifica piloti

Sistema di punteggio

Classifica costruttori 

|}

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni